Хоча гори та озера Киргизстану є привабливим туристичним напрямком, туристична галузь  в Киргизстані зростала дуже повільно, оскільки вона отримувала мало інвестицій . На початку 2000-х в середньому щороку відвідували близько 450 000 туристів, переважно з країн колишнього Радянського Союзу.  У 2018 році Британське товариство туристичних туристів визнало Киргизстан п’ятим найкращим місцем для пригодницьких подорожей на землі, заявивши, що ця країна є таємницею пригодницьких подорожей, яка «має скоро вийти» .

Озеро Іссик-Куль і гори Тянь-Шань є відносно популярними туристичними напрямками.

Культурні пам'ятки 
Киргизька культура базується на кочових традиціях, що сягають часів монгольських орд. Хоча сучасні киргизи живуть переважно в будинках чи багатоквартирних будинках, у літній час все ще можна спостерігати тубільців, які живуть у юрті зі своїми стадами овець, кіз, коней, а іноді навіть яків. Є низка юртових таборів, які обслуговують туристів у кожній області; одні з найпомітніших (і віддалених) знаходяться в Таш Рабаті, «Будинку каменів» в Наринській області за містом Нарин і в долині Джеті-Огюз («Сім биків») в районі Джеті-Огуз поблизу міста Каракола на озері Іссик-Куль.

Киргизькі жінки виробляють різноманітні вироби ручної роботи, створені з фетру, включаючи тапочки, сумки, декоративні панно, традиційні капелюхи, відомі як «Калпаки», та різнокольорові килими, що називаються «ширдаки». Ці килими виготовляються в різних розмірах, від ноги до ноги до декількох ярдів у довжину. Ширдаки мають найрізноманітніші традиційні моделі; киргизи віддають перевагу яскраво забарвленим, часто поєднуючи яскраво-червоний та зелений. Більш тонко відтінені ширдаки, виготовлені для іноземних клієнтів, можна знайти в Бішкеку, часто за трохи вищою ціною, ніж більш «традиційні» килими. Наринська область широко вважається батьківщиною найкращих виробників ширдаків в країні; там є кілька кооперативів, де можна спеціально замовити роботу.

Екотуризм 
В даний час в Киргизстані здійснюється декілька зусиль для просування «екологічно чистого» туризму. Швейцарська організація культурного розвитку Helvetas спонсорувала кілька проектів такого роду, зокрема «Життя Шепарда» та «Туризм на базі громади». Багато туристичних компаній Киргизстану розуміють, що «еко-» що-небудь звучить дуже привабливо для багатьох туристів, які приїжджають до їх країни, тому вони, як правило, використовують це для опису своєї організації, навіть якщо вони нічого не роблять для пропаганди «низького впливу» або «не залишати слідів», кемпінг. Однак сама природа типу туристів, яких приваблює Киргизстан, диктує, що більшість пропонованих туристичних визначних пам'яток спрямовані на насолоду красою, яку може запропонувати місцеве оточення. У 2010 році Киргизстан приєднався до Регіональної ініціативи (TRI), яка є трирегіональною парасолькою туристичних організацій. TRI функціонує як зв’язок між трьома регіонами - Південною Азією, Центральною Азією та Східною Європою, до яких також приєднуються Вірменія, Бангладеш, Індія, Грузія, Казахстан, Індія, Пакистан, Непал, Таджикистан, Росія, Шрі-Ланка, Туреччина , Україна та Узбекистан.

Туристичні маршрути 

Науково-популярний журнал National Geographic назвав вісім диких місць в Киргизстані, які рекомендують відвідувати туристам. «У містах Киргизстану є багато будівель у радянському стилі, просторі ринки та барвисті мечеті. Однак за межами Бішкеку та Оша ви побачите диво - високогірні озера, засніжені вершини та горіхові ліси », - пише видання.  National Geographic включила до свого вибору кілька локацій.
Національний парк Ала-Арча - розташований за 40 км від Бішкеку. Одна з найвідоміших природних зон країни. З киргизької мови «ала-арча» перекладається як «строкатий ялівець» - ця рослина використовується місцевим населенням для захисту житла від нечистої сили.
Köl-Suu - у високогір'ї біля кордону з Китаєм є озеро. Щоб дістатися туди, вам потрібно чотири години їзди на машині з Нарина, а потім пішки або на коні. 
Пік Леніна - розташований на кордоні з Таджикистаном. Цей семитисячник - одна з найвідоміших вершин Киргизії. Досвідчені альпіністи намагаються підкорити його щороку.
 Арсланбоб - один з найбільших волоських горіхів у світі. Спочатку зацікавили поселенців у III столітті до нашої ери, а сьогодні залучає туристів з різних країн. 
Ала-Куль - розташований у засніженому гірському масиві Тескі Ала-Тоо на висоті 3532 метри. Дістатися туди можна лише пішки - це займе не один день. 
Таш Рабат - свого часу ця історична будівля служила головною стоянкою для купців та караванів, що йшли за Великим Шовковим Шляхом. У долині між горами Ат-Баші був побудований караван-сарай. Сьогодні туристи можуть сюди потрапити за невелику плату. Поруч є пішохідні стежки, що ведуть до озера та природного заповідника Чатир-Куль.
Каньйон Казка - Цей район знаходиться на південному березі озера Іссик-Куль. Каньйон утворився в результаті тисячолітньої крижаної, водної та вітрової ерозії.
Боконбаєво - невелике село на узбережжі Іссик-Куля приваблює туристів збереженими традиціями. Тут їм покажуть мисливські ігри з мисливськими птахами або запропонують покататися на коні.

Статистика відвідувачів 
Більшість відвідувачів, які прибули до Киргизстану, були з таких країн:

Див. також 
Киргизька кухня
Джайлоо-туризм

Примітки

Посилання 

Kyrgyzstan on Globetrooper
The Region Initiative (TRI)
Alpinism, Trekking in Kyrgyzstan 
Mountain Tourism and Sustainability in Kyrgyzstan and Tajikistan: A Research Review
Eight most beautiful places in Kyrgyzstan named National Geographic
My 30 Day Backpacking Trip to Kyrgyzstan

Економіка Киргизстану
Туризм у Киргизстані